Перекла́дина (рідко «пере́кладка») — брус, дошка, палка тощо, закріплені кінцями на двох опорах. Закріплену поперечно перекладину називають поперечкою (поперечиною).
 Перекладина — гімнастичний снаряд.
 Перекладина — верхній елемент футбольних воріт.

Див. також 
 Балка перекриття
 Бантина
 Перемичка
 Траверса

Примітки